Le terme « pêcherie » est utilisé dans deux sens différents :

 dans l'acception courante, une pêcherie est un espace côtier aménagé permettant de faciliter la pêche ;
 en halieutique, une pêcherie est un système d'exploitation d'une ressource vivante aquatique en un lieu donné ; exemple : « la pêcherie d'araignée de mer en Manche ouest ».